TQ oder tq steht für:
 Tandem Aero, moldawische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Terrance Quaites (Künstlername), amerikanischer R&B- und Hip-Hop-Sänger
 Torque, englisch für Drehmoment
 Transwede, ehemalige schwedische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 TQ-Group, Firmengruppe, mittelständischer Technologiedienstleister
 Anguilla nach dem ICAO-Code
 die postcode area Torquay (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Lettland: Kfz-Kennzeichen von Taxis, siehe Kfz-Kennzeichen (Lettland)

Abkürzung